Die Qualifikation für die Wettbewerbe im Taekwondo der Olympischen Sommerspiele 2020 sollte vom 6. Dezember 2019 bis 25. April 2020 erfolgen. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde jedoch der Zeitraum verlängert.

Jede Nation durfte maximal einen Athleten pro Wettkampf stellen, somit durfte jede Nation maximal acht Athleten (vier pro Geschlecht) stellen. Die Athleten erkämpften Quotenplätze für ihr jeweiliges Nationales Olympisches Komitee, dieses entschied, welcher Athlet bei den Spielen in Tokio antritt.

In jeder Gewichtsklasse erhielten die besten fünf Athleten der olympischen Rangliste des World Taekwondo Quotenplätze. Sofern sich mindestens zwei männliche und zwei weibliche Athleten einer über die Ranglisten qualifizieren konnten, konnten Athleten dieser Nation nicht am jeweiligen kontinentalen Qualifikationsturnier teilnehmen, es sei denn, das NOK verzichtete auf einen durch die Ranglisten erkämpften Quotenplatz.

Der japanischen Delegation standen als Gastgeber bis zu vier Quotenplätze zu, für die restlichen vier Gewichtsklassen wurden Einladungsplätze von der „Tripartite Commission“ vergeben. Zudem wurden bei kontinentalen Qualifikationsturnieren von Afrika, Asien, Europa und Panamerika jeweils zwei Plätze und im Qualifikationsturnier von Ozeanien ein Platz vergeben.

Hatte ein NOK, das sich durch ein Qualifikationsturnier qualifiziert hatte, auf einen Quotenplatz verzichtet, wurde dieser der Nation des nächstbesten Athleten in der jeweiligen Gewichtsklasse dieses Turniers zugewiesen.

Übersicht

Männer

Fliegengewicht (bis 58 kg)

Federgewicht (bis 68 kg)

Mittelgewicht (bis 80 kg)

Schwergewicht (über 80 kg)

Frauen

Fliegengewicht (bis 49 kg) 

Es nahm keine teilnahmeberechtigte Athletin am Qualifikationsturnier von Ozeanien teil.

Federgewicht (bis 57 kg)

Mittelgewicht (bis 67 kg)

Schwergewicht (über 67 kg)

Anmerkung

Weblinks 
 Qualifikationssystem der World Taekwondo (englisch)

Qualifikation
Taekwondo